Залалёвё () — город в западной Венгрии, на северо-западе медье Зала. Население Залалёвё по данным на 2001 год — 3258 человек.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии